Carangas ist
 Municipio Carangas, ein Verwaltungsbezirk im Departamento Oruro, Bolivien
 Carangas (Oruro), eine Ortschaft im Departamento Oruro, Bolivien
 Provinz Carangas, eine Provinz im Departamento Oruro, Bolivien
 Carangas (Ponga), ein Ort in der Gemeinde Ponga der autonomen Region Asturien, Spanien

Siehe auch:
Provinz Nor Carangas, eine Provinz im Departamento Oruro, Bolivien
Provinz Sud Carangas, eine Provinz im Departamento Oruro, Bolivien